Samir Louadj (Forbach, 1985. december 9. –) francia születésű algériai labdarúgó, a luxemburgi CS Grevenmacher középpályása.

További információk 
 Samir Louadj a fussballportal.de oldalon 

1985-ben született személyek
Algériai labdarúgók
Francia labdarúgók
Az Eintracht Trier labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek
Algériai származású franciák